70-летие со дня рождения Сталина — многозначный термин. Может означать:
 70-летие со дня рождения Сталина — мероприятия, проводившиеся в 1949 году в СССР и социалистических странах, посвящённые 70-й годовщине со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
 «70-летие со дня рождения Сталина» — омнибусная серия почтовых марок, выпущенная в 1949 году.